McMurray est un patronyme porté notamment par :

 Edward James McMurray (1878-1969), homme politique canadien du Manitoba
 Fred MacMurray (1908-1991), acteur et producteur américain
 Gerard McMurray (-), réalisateur américain
  (1901-1961), député à la Chambre des représentants des États-Unis
 Jamie McMurray (1976-), pilote automobile américain
 Sam McMurray (1952-), acteur et producteur américain

 , une ville de Pennsylvanie aux États-Unis
 Lake McMurray, une census-designated place de l'État de Washington (États-Unis), dans le comté de Skagit
 Fort McMurray, un secteur de services urbains de la municipalité régionale de Wood Buffalo, en Alberta, au Canada

 Divers  
 Test de McMurray, une manœuvre utilisée pour évaluer une atteinte organique au niveau des ménisques du genou.
 Formation McMurray, une unité stratigraphique de l'époque du Crétacé inférieur (du Barrémien à Aptien) située dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien dans le nord-est de l'Alberta, au Canada.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme